Keys steht für:

 Keys (Magazin), deutsche Musikfachzeitschrift
 Keys (Oklahoma), Ort im Cherokee County, Vereinigte Staaten

Keys ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Keys (* 1981), US-amerikanische Soulsängerin
 Ancel Keys (1904–2004), US-amerikanischer Ernährungswissenschaftler
 Anetta Keys (* 1983), tschechisches Erotikmodel
 Anthony Nelson Keys (1911–1985), britischer Filmproduzent, Regieassistent und Aufnahmeleiter
 Bobby Keys (1943–2014), US-amerikanischer Saxophonist
 Calvin Keys (* 1943), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Conor Keys (* 1996), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Gary Keys (1934–2015), US-amerikanischer Filmemacher
 George Keys (* 1959), neuseeländischer Ruderer
 Madison Keys (* 1995), US-amerikanische Tennisspielerin
 Martha Keys (* 1930), US-amerikanische Politikerin

Sonstiges:
 Keys-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Keys Hill, Hügel auf der Ross-Insel, Antarktika
 Keys Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 Florida Keys
 Keyes
 Key